Collinsburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Collinsburg (Louisiana)
 Collinsburg (Pennsylvania)